Таганрізька округа — округа у складі УСРР, що була передана до РРФСР.
 Таганрізький округ (Область війська Донського) — цивільний округ у складі Області війська Донського і Катеринославської губернії Української держави.